Wieś w Polsce 
 Rososz – w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki,
 Rososz – w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała,
 Rososz – w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów;
 Rososz – w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów;
 Rososz – w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło;
 Rososz – w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo;
 Rososz – w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń.

 Miejscowość na Białorusi
 Rososz – chutor na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Wolna

 Wieś na Ukrainie
 Rososz – w obwodzie zakarpacki, w rejonie mukaczewskim
 Rososz – w obwodzie zakarpackim, w rejonie tiaczowskim

 Zobacz też
 Rossosz
 Budki-Rososz